Le patronyme de la Fouchardière a été porté par des personnages et familles distincts.

Patronyme 

 Le Mercure galant cite en 1693 monsieur de La Fouchardière exempt des gardes du corps du roi. Ce dernier .

Famille de La Fouchardière (famille noble éteinte) 

Beauchet-Filleau écrit qu'il a existé en Châtelleraudais une famille noble de La Fouchardière qui a dû posséder un fief de ce nom et qui paraît s'être éteinte au .

Famille de La Fouchardière 

Famille française actuellement représentée.

Notes et références

Bibliographie 

 

Homonymie de patronyme